Fara (o Fará) puede referirse a:

 Las faras, mamíferos del orden Didelphimorphia.
 Fara o Faras, antigua ciudad griega de Arcadia.
 Fara, antigua ciudad griega de Acarnania.
 Fara Filiorum Petri, localidad y comuna italiana de la provincia de Chieti, Italia.
 Fara Gera d'Adda, localidad y comuna italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, Italia.
 Fara in Sabina, localidad y comuna italiana de la provincia de Rieti, Italia.
 Fara Novarese, localidad y comuna italiana de la provincia de Novara, región de Piamonte, Italia.
 Fara Olivana con Sola, localidad y comuna italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, Italia.
 Fara San Martino, localidad y comuna italiana de la provincia de Chieti, Italia.
 Fara Vicentino, localidad y comuna italiana de la provincia de Vicenza, región de Véneto, Italia.